Долгополовский сельский совет () — входит в состав
Роменского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Долгополовка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Долгополовка 
 с. Левченки 
 с. Крапивинцы 
 с. Московщина 
 с. Овлаши

Примечания